Джунгариптер, или джунгариптерус (), — род птерозавров из семейства джунгариптерид, живших в раннемеловую эпоху на территории современных Монголии и Китая. Первые окаменелые остатки были обнаружены в Джунгарской впадине.

История открытия 
Название роду дал в 1964 году Ян Чжунцзянь. Родовое название по месту находки — Джунгарской впадине с добавлением латинизированного греческого корня pteron — «крыло». Видовое название дано в честь китайского палеонтолога Ц. М. Вея. Голотипом IVPP V-2776 является частичный череп и скелет. С 1973 года было найдено значительное количество ископаемого материала, в том числе почти полные черепа. 
В 1980 году британский палеонтолог Питер Гэлтон переименовал Pterodactylus brancai (Reck, 1931), птерозавра из верхнеюрской африканской формации, в Dsungaripterus brancai, однако данная идентификация не нашла поддержки. В 2002 году о находке фаланги пальца крыла сообщалось из Кореи.

Внешний вид 
Dsungaripterus weii имел размах крыльев в 3—3,5 метра. Его череп длиной от 40 до 50 сантиметров нёс низкий костяной гребень, который тянулся от основания черепа почти до клюва. Голова и шея достигали вместе почти метровой длины. Наиболее примечательной особенностью этого животного являются его длинные, узкие, загнутые кверху челюсти с заострённым кончиком, похожие на пару пинцетов. У него не было зубов в передней части челюстей, которые, вероятно, использовались для выхватывания из воды ракообразных и червей из трещин в скалах или песка. Зато в глубине челюстей располагались плоские шишковидные зубы, которыми ему было удобно разгрызать панцирь добычи.

Систематика   
Джунгариптер был отнесён Яном к семейству джунгариптерид. Ниже приводится кладограмма, иллюстрирующая филогенетическое размещение джунгариптера в пределах клады Neoazhdarchia.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Джунгариптериды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии, описанные в 1964 году